Damasichton (gr. Damasichthon) – w mitologii greckiej syn Amfiona, królewicz
 Damasichton (gr. Damasichthon) – w mitologii greckiej syn Kodrosa, królewicz